Gromada Piasek steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Piasek (Powiat Częstochowski)
 Gromada Piasek (Powiat Pszczyński)